Cinq navires de l'United States Navy portent le nom dUSS South Carolina d'après l'État de Caroline du Sud :

 l', une goélette qui sert dans l'US Revenue Cutter Service ;
 l', un navire de patrouille côtière en service de 1799 à 1802 ;
 l', un bateau à vapeur qui participe à la guerre de Sécession ;
 l', un cuirassé de classe South Carolina qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe California en service de 1978 à 1999.

South Carolina